Rulment poate fi:

Industrie 
 Rulment, organ de mașină, componentul principal al unui lagăr cu rostogolire
 Rulmentul Brașov, fostă companie  de stat din România
 Rulmenți Bârlad, unul din cei mai mari producători de rulmenți din România
 Rulmenți Alexandria, companie producătoare de rulmenți din România
 Rulmenți Grei Ploiești, companie producătoare de rulmenți din România

Sport 
 CS Rulmentul Urban Brașov, echipă de handbal feminin
 CS Rulmentul Bârlad, echipa de rugby a Bârladului